Il termine Romeo può avere vari significati:
Romeo – abitante dell'impero bizantino
Romeo – pellegrino cristiano, in particolare diretto a Roma o in Terrasanta (da cui strada Romea)

Geografia

Romeo – città della Contea di Conejos, Colorado
 Romeo – villaggio della Contea di Macomb, Michigan

Musica
Romeo – singolo dei Basement Jaxx tratto dall'album Rooty del 2001
Romeo – EP della boy band sudcoreana Shinee
Romeo – singolo di Margherita Vicario del 2019

Onomastica
Romeo – nome proprio maschile italiano

Personaggi immaginari
Ersilia Romeo – personaggio immaginario della serie televisiva italiana L'onore e il rispetto
Romeo – uno dei gatti protagonisti del film d'animazione Disney Gli Aristogatti
Romeo Montecchi – protagonista della tragedia shakespeariana Romeo e Giulietta

Persone 
Romeo – rapper italiano, membro della Dogo Gang
Romeo II – calciatore italiano, fratello di Ernesto
Alessandro Romeo – calciatore italiano
Andrea Romeo – ex arbitro di calcio e dirigente sportivo italiano
Andrea Romeo – giornalista e critico cinematografico italiano
Antonio Romeo – politico italiano
Armando Romeo – cantautore e compositore italiano
Carlo Romeo – storico italiano
Carmelo Romeo – calciatore e militare italiano
Domenico Romeo – patriota e martire del Risorgimento italiano
Domenico Romeo – politico italiano
Enzo Romeo – giornalista italiano
Ernesto Romeo – un calciatore italiano
Giannandrea Romeo – patriota del Risorgimento italiano
Giovanni Romeo – storico italiano
Giovanni Romeo delle Torrazze – militare e politico italiano
Giuseppe Romeo – politico italiano
Giuseppe Romeo – vescovo cattolico italiano
Graziella Romeo – annunciatrice televisiva italiana
Gregorio Romeo – poeta e patriota italiano
Lil' Romeo – rapper e attore statunitense
Max Romeo – cantante giamaicano
Michael Romeo – chitarrista statunitense
Nicola Romeo – imprenditore italiano
Nicola Romeo – politico italiano
Nino Romeo – drammaturgo, regista e attore italiano
Paolo Romeo – cardinale italiano
Paolo Romeo – politico e avvocato italiano
Pierluigi Romeo di Colloredo – archeologo italiano
Pietro Aristeo Romeo – patriota italiano
Roberto Romeo – calciatore italiano
Rosario Romeo – storico e politico italiano
Stefano Romeo –  patriota italiano
Valentina Romeo – fumettista italiana
Vincenzo Romeo – scultore italiano

Trasporti
Alfa Romeo – industria automobilistica italiana
Romeo – furgone prodotto dalla casa automobilistica Alfa Romeo
Romeo – trattore agricolo prodotto dall'Alfa Romeo
Romeo-Motron – casa motociclistica italiana

Televisione
Romeo – serie televisiva statunitense

Altro 
 Romeo – film del 2020 diretto da Ali Khan
Romeo – cratere sulla superficie di Oberon
Romeo – 'ndrina della 'ndrangheta
Lettera "R" nell'Alfabeto fonetico NATO
PlanetRomeo – social network dedicato alla comunità gay